Заблаће може бити:
Заблаће, насељено место у општини Шабац
Заблаће, насељено место у општини Чачак
Заблаће, насељено место у општини Исток